Maria Antonia (Caserta, 14 december 1784 – Aranjuez, 21 mei 1806), prinses van Beide Siciliën, was een dochter van koning Ferdinand I der Beide Siciliën en Maria Carolina van Oostenrijk.

Prinses Maria Antonia trad op 6 oktober 1802 in het huwelijk met haar neef Ferdinand van Spanje, de latere koning Ferdinand VII. Hij was, net als Maria Antonia, een kleinkind van koning Karel III van Spanje. Maria Antonia stierf al in 1806, het huwelijk bleef dan ook kinderloos. 

Twee jaar na haar dood besteeg Ferdinand de troon en in 1814 hertrouwde hij met prinses Maria Isabella van Portugal, dochter van koning Johan VI van Portugal.

Maria Antonia was een dame in de Maria-Luisa-Orde.

Voorouders 

Huis Bourbon-Sicilië
Bourbon, M